Arnex ist der Name zweier Gemeinden in der Schweiz:

Arnex-sur-Nyon
Arnex-sur-Orbe